HMS Glasgow (1909)
HMS Glasgow (C21)
HMS Glasgow (D88)